rejon janowski – rejon na Białorusi
 rejon janowski – rejon na Litwie